Apor, keresztnév
 Apor, hadvezér, a 958-as Bizánc elleni hadjárat vezetője
 Apor, régi magyar családnév
egyéb
 Apor család – székely és magyar nemesi család
 Apor-kódex – 15. századi magyar nyelvemlék